Zülow steht für:
 Zülow, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Zülow (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Zülow (Sternberg), Ortsteil der Stadt Sternberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Zülow Ausbau, Wohnplatz der Gemeinde Zülow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Zülow Gruppe, seit 2001 die Bezeichnung für die Mühlviertler Künstlergilde
 Resthof–Zülow, Wohnplatz der Gemeinde Zülow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Wasserkraftwerk Zülow, benannt nach seinen Standort

Personen:
 Andreas Zülow (* 1965), deutscher Boxer
 Anika Zülow (* 1988), deutsche Volleyballspielerin
 Baltzer von Zülow (1599–1670), schwedischer Major im Dreißigjährigen Krieg
 Christoph von Zülow (erwähnt 1632), Braunschweiger Soldat und Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
 Franz von Zülow (1883–1963), österreichischer Maler und Graphiker
 Jakob von Zülow (1729–1802), königlich preußischer Generalmajor 
 Hermann von Zülow (1806–1879), großherzoglich mecklenburgischer General der Infanterie
 Nadia Zülow (* 1977), deutsche Voltigiererin